Seznam NGC objektů 6501–6750 uvádí část seznamu tzv. NGC objektů, které jsou obsaženy v astronomickém katalogu známém jako Nový všeobecný katalog (New General Catalogue); tento katalog mlhovin, hvězdokup a galaxií zahrnující všechny typy objektů hlubokého vesmíru byl poprvé publikován roku 1888 a obsahuje téměř 8 000 objektů.

NGC objekty
Seznamy NGC objektů